Оба́бок дальневосто́чный () — вид грибов, относящийся к роду  семейства . До 2010-х годов включался в состав рода . Съедобен.

Описание 
Шляпка вначале почти шаровидная, со стерильным краем, плотно прижатым к верхней части ножки, с радиально-морщинистой поверхностью, затем становится подушковидной, мясистой, диаметром 14—22 см. Кожица сначала бурая, затем охристо-рыжая, в сухую погоду растрескивается.

Мякоть сначала плотномясистая, у зрелых грибов становится рыхлой, белая, над трубочками жёлтая, на срезе розовеет. Мякоть ножки грязно-белая. Вкус приятный.

Ножка длиной до 13 и толщиной 2—3,5 см, цилиндрическая, крепкая, сплошная. Поверхность охристая, покрыта продольными рядами охристо-бурых чешуек.

Трубчатый слой с выемкой возле ножки, у зрелых плодовых тел оливково-жёлтый.

Микроскопические признаки

Споры веретеновидно-эллипсоидные, размерами 11—13×4—4,5 мкм, бледно-бурые, содержат по несколько капель масла.

Гифы кожицы шляпки тупые, стоящие, жёлтого цвета, толщиной 7—8,5 мкм.

Чешуйки ножки состоят из пучков гиф, сходных с гифами кожицы шляпки, с примесью одиночных цистидовидных гиф.

Экология и распространение 
Растёт в дубняках, в России известен на юге Приморского края.

Сезон август — сентябрь

Таксономия 
, Fungal Diversity 81: 15 (2016). — ,  6: 191 (1950).

Синонимы

Литература 

Болетовые
Съедобные грибы
Грибы Дальнего Востока